László Dezső (1893–1949) katonatiszt
László Dezső (1904–1973) református lelkész, egyházi író, teológus